Перковичи — населённые пункты:

Белоруссия
 Перковичи — деревня, Дрогичинский сельсовет, Дрогичинский район, Брестская область
 Перковичи — деревня, Войский сельсовет, Каменецкий район, Брестская область

Украина
 Перковичи — село, Ковельский район, Волынская область.